Феррари — итальянская фамилия, этимология которой восходит к профессии кузнеца.
 Феррари, Алекс (род. 1982) — бразильский поп-певец и композитор.
 Феррари, Алекс (футболист) (род. 1994) — итальянский футболист.
 Феррари, Альфредо (1932—1956) — итальянский автомобильный инженер, первый сын автомобильного конструктора Энцо Феррари.
 Феррари, Андреа Карло (1850—1921) — блаженный Римско-католической церкви, итальянский кардинал.
 Феррари, Антонио Феличе (1667—1720) — итальянский живописец, мастер «квадратур» — декоративных росписей в архитектуре.
 Феррари, Ванесса (род. 1990) — итальянская гимнастка, абсолютная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы.
 Феррари, Виолетта (1930—2014) — венгерская актриса.
 Феррари, Гауденцио (1475—1546) — итальянский живописец и скульптор.
 Феррари, Джованни (1907—1982) — итальянский футболист, правый нападающий.
 Феррари, Джорджо (1925—2010) — итальянский композитор и музыкальный педагог.
 Феррари, Джузеппе (1811—1876) — итальянский революционный демократ, публицист и философ.
 Феррари, Доменико (1722—1780) — итальянский скрипач и композитор.
 Феррари, Жан-Ноэль (род. 1974) — французский фехтовальщик-рапирист, чемпион мира, Европы и Олимпийских игр.
 Феррари, Жером (род. 1968) — французский писатель и переводчик.
 Феррари, Жилберто Жозе (1937—2016) — бразильский футболист.
 Феррари, Лодовико (1522—1565) — итальянский математик.
 
 Феррари, Маттео (род. 1979) — итальянский футболист.
 Феррари, Микеле (род. 1953) — итальянский врач, физиолог и тренер, отстранённый от медицинской практики за скандалы с применением допинга.
 Феррари, Пауло (род. 1982) — аргентинский футболист.
 Феррари, Пьеро (род. 1945) — сын Энцо Феррари.
 
 Феррари, Томмазо Мария (1649—1716) — итальянский куриальный кардинал.
 Феррари, Филипп (1850—1917) — крупнейший в истории филателист.
 Феррари, Франк (1963—2015) — французский баритон.
 Феррари, Франческо (1634—1708) — итальянский живописец, архитектор и декоратор.
 Феррари, Энцо (1898—1988) — основатель компании и автогоночной команды Ferrari.
 Феррари, Энцо (тренер) (род. 1942) — итальянский футболист и тренер.
 Феррари, Этторе (1848—1929) — итальянский скульптор, парламентарий и выдающийся масон — Великий мастер Великого востока Италии.
 Феррари, Яков Яковлевич (Джакомо Феррари; 1746—1807) — итальянский художник и архитектор, работавший при Павле I и Александре I в Петербурге.

Псевдонимы 
 Альбертина Феррари (1900—1986) — итальянская скрипачка.
 Елена Феррари (1889 или 1899—1938) — русская и итальянская поэтесса начала 1920-х годов, агент Разведупра РККА.
 Лоло Феррари (1963—2000) — французская танцовщища, секс-звезда, порноактриса, актриса и певица.

Другие значения 
 Ferrari — итальянская автомобилестроительная компания.
 Феррари (команда «Формулы-1»)
 Пьяцца Феррари — главная площадь Генуи.

См. также 
 Феррара (значения)